Perschotrawnewe (ukrainisch ) leitet sich vom ukrainischen Wort Перше Травня/Persche Trawnja = Erster Mai ab. Es ist ein häufig vorkommender Ortsname in der Ukraine:

Siedlungen städtischen Typs:
 in der Oblast Schytomyr, Rajon Owrutsch, siehe Perschotrawnewe (Siedlung städtischen Typs)

Siedlungen:
 in der Oblast Charkiw, Rajon Charkiw, siehe Perschotrawnewe (Charkiw)
 in der Oblast Charkiw, Rajon Bohoduchiw, Siedlungsgemeinde Schariwka siehe Perschotrawnewe (Bohoduchiw, Schariwka)
 in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Perschotrawnewe (Isjum)
 in der Oblast Charkiw, Rajon Solotschiw, siehe Perschotrawnewe (Solotschiw)
 in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dolynska, siehe Perschotrawnewe (Dolynska)
 in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw, siehe Perschotrawnewe (Berdytschiw)
 in der Oblast Sumy, Rajon Lebedyn, siehe Perschotrawnewe (Lebedyn)

Dörfer:

Oblast Charkiw:
 im Rajon Isjum, Siedlungsgemeinde Sawynzi siehe Perschotrawnewe (Isjum, Sawynzi)
 im Rajon Bohoduchiw, Siedlungsgemeinde Huty, siehe Perschotrawnewe (Bohoduchiw, Huty)
 im Rajon Kupjansk, siehe Perschotrawnewe (Kupjansk)
 im Rajon Krasnohrad, siehe Perschotrawnewe (Krasnohrad)
 im Rajon Petschenihy, siehe Perschotrawnewe (Petschenihy)
 im Rajon Satschepyliwka, siehe Perschotrawnewe (Satschepyliwka)
 im Rajon Smijiw, siehe Perschotrawnewe (Smijiw) (bis 2010 eine Selyschtsche)

Oblast Cherson:
 im Rajon Beryslaw, siehe Perschotrawnewe (Beryslaw)
 im Rajon Henitschesk, siehe Perschotrawnewe (Henitschesk)

Oblast Chmelnyzkyj:
 im Rajon Starokostjantyniw, siehe Perschotrawnewe (Starokostjantyniw)

Oblast Dnipropetrowsk:
 in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nikopol, siehe Perschotrawnewe (Nikopol)

Oblast Kiew:
 im Rajon Browary, siehe Perschotrawnewe (Browary)
 im Rajon Rokytne, siehe Perschotrawnewe (Rokytne, Kiew)

Oblast Kirowohrad:
 im Rajon Oleksandrija, siehe Perschotrawnewe (Oleksandrija)

Oblast Mykolajiw:
 im Rajon Snihuriwka, siehe Perschotrawnewe (Snihuriwka)

Oblast Odessa:
 im Rajon Ismajil, siehe Perschotrawnewe (Ismajil)
 im Rajon Odessa, siehe Perschotrawnewe (Odessa)
 im Rajon Welyka Mychajliwka, siehe Perschotrawnewe (Welyka Mychajliwka)

Oblast Poltawa:
 im Rajon Pyrjatyn, siehe Perschotrawnewe (Pyrjatyn)
 im Rajon Schyschaky, siehe Perschotrawnewe (Schyschaky)
 im Rajon Sinkiw, siehe Perschotrawnewe (Sinkiw)
 im Rajon Tschutowe, siehe Perschotrawnewe (Tschutowe)

Oblast Saporischschja:
 im Rajon Melitopol, siehe Perschotrawnewe (Melitopol)
 im Rajon Wassyliwka, Siedlungsgemeinde Mychajliwka, siehe Perschotrawnewe (Wassyliwka, Mychajliwka)
 im Rajon Rosiwka, siehe Perschotrawnewe (Rosiwka)
 im Rajon Wassyliwka, Stadtgemeinde Wassyliwka, siehe Perschotrawnewe (Wassyliwka)

Oblast Schytomyr:
 im Rajon Korosten, Siedlungsgemeinde Uschomyr, siehe Perschotrawnewe (Korosten, Uschomyr)
 im Rajon Korosten, Stadtgemeinde Malyn, siehe Perschotrawnewe (Korosten, Malyn)

Oblast Sumy:
 im Rajon Bilopillja, siehe Perschotrawnewe (Bilopillja)
 im Rajon Konotop, siehe Perschotrawnewe (Konotop)
 im Rajon Ochtyrka, siehe Perschotrawnewe (Ochtyrka)

Oblast Tscherkassy:
 im Rajon Tschornobaj, siehe Perschotrawnewe (Tschornobaj)

Oblast Tschernihiw:
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Semeniwka, siehe Chandobokiwka

Siehe auch:
 Mokwyn (Riwne)